15e (Schotse) Infanteriedivisie, Verenigd Koninkrijk
 15e Infanteriedivisie (Pakistan) - Pakistaanse legereenheid
 15e Infanteriedivisie (Oostenrijk-Hongarije) - legereenheid van Oostenrijk-Hongarije
 15e Infanteriedivisie (Duitse Rijk) - Duitse legereenheid
 15e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 15e Infanteriedivisie (Italië) - Italiaanse legereenheid